El distrito de Perpiñán es un distrito () de Francia, que se localiza en el departamento de Pirineos Orientales de la región de Occitania. Cuenta con 13 cantones y 39 comunas.

División territorial antes de 2017

Cantones 
Los cantones del distrito de Perpiñán son:
 cantón de Canet-en-Roussillon
 cantón de La Côte Radieuse
 cantón de Elne
 cantón de Latour-de-France
 cantón de Millas
 Cantones de Perpiñán, numerados del 1 al 9:
 Perpiñán-1
 Perpiñán-2
 Perpiñán-3
 Perpiñán-4
 Perpiñán-5
 Perpiñán-6
 Perpiñán-7
 Perpiñán-8
 Perpiñán-9
 cantón de Rivesaltes
 cantón de Saint-Estève
 cantón de Saint-Laurent-de-la-Salanque
 cantón de Saint-Paul-de-Fenouillet
 cantón de Thuir
 cantón de Toulouges

Comunas

Véase también 

 Comunas de Pirineos Orientales

Enlaces externos 
 Instituto Nacional de Estadística y de Estudios Económicos de Francia (INSEE, en francés)

Perpignan